Czesław Kowalski (1890–1945) – polski polityk, prezydent Zawiercia w latach 1937–1939.
 Czesław Kowalski-Wierusz (1882–1984) – polski malarz.
 Czesław T. Kowalski (ur. 1947) – polski inżynier elektryk. Absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Strony ujednoznaczniające